Governo Pompidou può riferirsi a quattro governi della Quinta Repubblica francese guidati da Georges Pompidou:
Governo Pompidou I, in carica dal 14 aprile al 28 novembre 1962;
Governo Pompidou II, in carica dal 28  novembre 1962  all'8 gennaio 1966;
Governo Pompidou III, in carica dall'8  gennaio 1966  all'8 aprile 1967;
Governo Pompidou IV, in carica dall'8  aprile 1967  al 10 luglio 1968;